Срђевићи могу да буду:

 Срђевићи (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Срђевићи (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација, БиХ
 Горњи Срђевићи, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Доњи Срђевићи, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ